Steher steht für:

 Ständer, ein tragender senkrechter Balken oder eine tragende Säule im Bauwesen
 Steherrennen, ein Radsportbewerb mit motorisiertem Schrittmacher

Siehe auch:
 Stehr